Il doppio maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1986, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Yannick Noah che hanno battuto in finale Mark Edmondson e Sherwood Stewart 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Guy Forget /  Yannick Noah (Campioni)
 Joakim Nyström /  Mats Wilander (primo turno)
 Ivan Lendl /  Robert Seguso (quarti di finale)
 Boris Becker /  Slobodan Živojinović (quarti di finale)

 Hans Gildemeister /  Andres Gomez (semifinali)
 Shlomo Glickstein /  Hans Simonsson (primo turno)
 Heinz Günthardt /  Tomáš Šmíd (quarti di finale)
 Sergio Casal /  Emilio Sánchez (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1986